Balinac je ime več naselij:
 Balinac, Hrvaška - naselje pod upravo mesta Glina, Sisaško-moslavaška županija, Hrvaška
 Balinac, Srbija - naselje v Občini Knjaževac, Zaječarski upravni okraj, Srbija